Las Flores hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Las Flores (La Guajira), corregimiento de Colombia;
 Las Flores (El Salvador), localidad de El Salvador;
 Las Flores (Honduras), municipio del departamento de Lempira, Honduras;
 Las Flores, parte del distrito de San Juan de Lurigancho, Perú;

Argentina
 Las Flores, localidad de la Provincia de Buenos Aires;
 Estación Las Flores, localidad de Las Flores, Buenos Aires;
 Partido de Las Flores, división administrativa de la Provincia de Buenos Aires;
 Las Flores (San Juan), localidad de la Provincia de San Juan;
 Villa Las Flores, barrio de Tafí Viejo, Provincia de Tucumán;

España
 Las Flores (Málaga), barrio de la ciudad de Málaga;
 Barrio de Las Flores (Valladolid), ciudad de Valladolid;

Estados Unidos
 Las Flores (condado de Orange, California), localidad del condado de Orange;
 Las Flores (condado de Tehama, California), localidad del condado de Tehama.

Uruguay
 Las Flores (Maldonado), balneario en el departamento de Maldonado;
 Estación Las Flores (Uruguay), localidad del departamento de Maldonado;
 Las Flores (Rivera), localidad del departamento de Rivera.
 Las Flores (Salto), localidad del departamento de Salto.

Además
 Las flores (obra de teatro), de los Hermanos Álvarez Quintero.